Az első alpesisí-világbajnokságot 1931-ben rendezte meg a nemzetközi szövetség, a FIS (Fédération Internationale de Ski, International Ski Federation). Az első vb-n még csak négy számban versenyeztek: a férfi és a női lesiklásban és műlesiklásban. Az 1941-es világbajnokságot a FIS 1946-os ülésén nem hivatalosnak nyilvánították, mert a csapatok és versenyzők csak kis számban képviseltették magukat. A FIS az 1948 és 1980 közötti téli olimpiák alpesisí-versenyeit világbajnokságnak, az elért eredményeket világbajnoki címnek ismerte el. Az 1996-os vb eredeti időpontja 1995 volt, de akkor a spanyolországi Sierra Nevadában nem volt sportolásra alkalmas hó. A tizenegy számból álló program 2005-ben alakult ki.

Világbajnokságok

Éremtáblázat 
 A táblázatban szerepelnek a téli olimpiákon megszerzett világbajnoki érmek is.
 Németország adataiba beszámítanak a Harmadik Birodalom, az Egyesült Német Csapat és Nyugat-Németország sportolóinak eredményei is.
 Utolsó frissítés a 2021-es alpesisí-világbajnokság után.

Fordítás

Források 
 Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
 Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.
FIS-ski.com – Világbajnokságok hivatalos eredménylistája
Ski-DB.com – Férfi világbajnokságok
Ski-DB.com – Női világbajnokságok

Kapcsolódó szócikkek 
 Alpesisí
 Alpesisí-világbajnokok listája
 Olimpiai bajnok alpesisízők listája

Alpesisí
Sportversenyek